Александр Николов:
 Николов, Александр (род. 1940) — болгарский боксёр.
 Николов, Александр Георгиев (1917—1961) — болгарский джазовый музыкант, скрипач.
 Николов, Александар Димитров (1909—1944) — болгарский рабочий, деятель движения Сопротивления.